Solvay [solvè] se lahko nanaša na:

 Solvayev proces - postopek za industrijsko pridobivanje natrijevega karbonata Na2CO3
 Ernest Solvay - belgijski kemik, ki je postopek odkril
 Solvay Group - belgijska industrija, ki izkorišča patent postopka
 Solvayjeva konferenca (Solvayjev kongres) - ustanova, ki proučuje fizikalne in kemijske probleme
 Solvay, New York - naselje v ZDA
 Rosignano Solvay - naselje v Italiji
 7537 Solvay - asteroid